Роланд Варга: Варга, Роланд (род. 1977) — венгерский и хорватский легкоатлет.
 Варга, Роланд (род. 1990) — венгерский футболист.